La Beta Ethniki 1974-1975 è la 16ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1975-1976
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1975-1976

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1975-1976
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1975-1976

Spareggio per l'undicesimo posto

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1975-1976
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1975-1976

Spareggio per l'undicesimo posto

Triangolare retrocessione
Incontri

Classifica

Legenda:
      Restano in Beta Ethniki 1975-1976
      Retrocede in Gamma Ethniki 1975-1976

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1974
Calcio nel 1975